Брэддон

Топонимы 
 Брэддон — район в округе Северная Канберра города Канберра

Фамилия 
 Брэддон, Мэри (1837—1915) — британская писательница.
 Брэддон, Рассел (1921—1995) — австралийский писатель, сценарист, актёр.